Мурань () — село, громада в окрузі Ревуца, Банськобистрицький край, Словаччина. Населення — 1229 чол. (на 31 грудня 2017 р.). 

Вперше згадується в 1321 році.

Примітки

Посилання 
 
 

Села округу Ревуца